1956 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 29 июня — Лев Сергеевич Лебедянский открыл торжественный митинг, посвящённый одновременно выпуску Коломенским заводом последнего паровоза (П36-0251) и первого тепловоза (ТЭ3-1001).
 19 октября — Ворошиловградский паровозостроительный завод переименован в тепловозостроительный. Весной этого же года завод выпустил свой первый тепловоз ТЭ3.
 В Словакии открыта Детская железная дорога в Кошице.
 В СССР открыт первый участок Узкоколейной железной дороги Кимрского торфопредприятия.
 В СССР принят Генеральный план развития электрификации железных дорог.
 Основан Саранский вагоноремонтный завод.

Новый подвижной состав 
 НЭВЗ начал выпуск электровозов ВЛ23, призванных заменить ВЛ22М. Массовая эксплуатация ВЛ23 в качестве магистральных локомотивов завершилась лишь к середине 1990-х годов.
 На Мытищинском вагоностроительном заводе освоен серийный выпуск вагонов типа Д для метрополитена, на которых была установлена комбинированная автосцепка.
 В Китае выпущен первый паровоз серии QJ, созданный на базе советского ЛВ.
 В Австрии на заводах компании Jenbacher Werke освоен выпуск мотовозов МГ1.
 В США на заводах компании ALCO освоен выпуск тепловозов RSD-15.

Персоны

Примечания